Odonteus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av George Samouelle 1819. Odonteus ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Odonteus